HMS Victorious (R38) portaerei della seconda guerra mondiale
HMS Victorious (S29) sottomarino classe Vanguard